Línea 55 puede referirse a:

 Línea 55 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 55 de autobuses de Barcelona.
 Línea 55 de autobuses de Madrid.
 Línea 55 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 55 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.